Podlug naselje je u sastavu grada Benkovca, Zadarska županija. Nalazi se 4 kilometra južno Benkovca.

Stanovništvo 

Naselja u sastavu Općine Benkovac